Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A133 :
  Autoroute française A133, projet de contournement est de Rouen ;
  Autoroute russe A133, ancien nom de l’autoroute russe 86K-10.